F38 bzw. F 38 steht für:
 F38 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik
 „Andere affektive Störungen“ (ICD-10-Code)

F38